Beatrycze Sabaudzka (1198–1266)
 Beatrycze Sabaudzka (1310–1331)